Василий Глазков:
 Глазков, Василий Андреевич (1901—1942) — генерал-майор, участник обороны Сталинграда.
 Глазков, Василий Антонович (1909—1992) — советский футболист.
 Глазков, Василий Григорьевич (1908 — после 1954) — коллаборационист, руководитель Казачьего национального центра.
 Глазков, Василий Егорович (1925—1987) — Герой Советского Союза.